EHI steht für:
 EHI Retail Institute e.V. (ehemals EuroHandelsinstitut), Forschungs- und Bildungsinstitut für den Handel
 Europäisches Hochschulinstitut
 EH Industries, ehemaliges Joint Venture zur Entwicklung des Hubschraubers EH 101
 Kfz-Kennzeichen für Landkreis Ehingen, Deutschland (auslaufend)
  Association of the European Heating Industry (EHI), Lobbyverband

EHÍ steht für:
 das Weiterbildungsinstitut Endurmenntun Háskóla Íslands der Universität Island

Ehi steht für:
 Ehi (Bibel), biblische Person, Sohn des Benjamin (Bibel)
 Ihi, ägyptischer Gott der Musik und Herr des Sistrumspiels

Abkürzung